MYX steht für:
 Bursa Malaysia (Börsenkürzel), malaysische Börse
 Menyamya Airport (IATA-Code), Flughafen von Menyamya, Morobe Province, Papua-Neuguinea
 SmartLynx Airlines Estonia (ICAO-Code), estnische Charterfluggesellschaft

Myx steht für:
 Myx, philippinischer Musiksender

myx steht für:
 Masaba (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung